Фінал Кубка Італії з футболу 2012 — фінальний матч розіграшу Кубка Італії сезону 2011—2012, в якому зустрічались «Ювентус» і «Наполі». Матч відбувся 20 травня 2012 року на «Олімпійському стадіоні» в Римі.

Шлях до фіналу

Фінал

Посилання 
 Матч на soccerway.com 

2012 у футболі
Матчі ФК «Ювентус»
2012 в італійському спорті
Фінали кубка Італії з футболу